Una corona olímpica era la distinción que se concedía a los vencedores en los Juegos Olímpicos realizados por los antiguos griegos en la ciudad de Olimpia. Consistía en un cerco de ramas de olivo, cortado previamente con un cuchillo de oro en manos de un niño de 12 años cuyos padres aún vivieran. Los campeones también eran proclamados héroes en sus ciudades, que además le pagaban la alimentación durante toda la vida.

Actualmente, los ganadores reciben medallas y premios de sus respectivos Comités Olímpicos, aunque la corona de laurel se reutilizó en los Juegos Olímpicos de 2004 celebrados en Grecia.

Véase también 

 Corona triunfal

Olímpica
Símbolos olímpicos